Un soupir est un souffle souvent inconscient
le dernier soupir est la métaphore de la mort
 Soupir est une commune française, dans l'Aisne.
 Soupir est un groupe de musique québécois
 En musique, un soupir est un silence valant une noire.
 Soupir est une publication de l'association Nekomix (bandes dessinées).

en:Paralanguage#Sighs
nl:Zucht